Мартин Фаснахт (; род. 28 марта 1965, Фрайбург-им-Брайсгау, ФРГ) — немецкий профессор, экономист, публицист. Он является руководителем кафедры стратегического маркетинга в Высшей школе менеджмента им. Отто Байсхайма, кампус Дюссельдорф.

Биография 
С 1990 по 1995 год Фаснахт был научным ассистентом на кафедре маркетинга Германа Симона (менеджера) в Университете имени Иоганна Гутенберга в Майнце, где он в начале 1996 года защитил докторскую диссертацию. За это время он провел семестр в качестве приглашенного научного сотрудника в Высшей школе менеджмента Оуэна, Университет Вандербильт, Нашвилл, США. Фаснахт закончил свое обучение в Университете Мангейма, получив диплом по специальности «Маркетинг и промышленность» (на немецком языке: Dipl.-Kfm.).

С 2001 по 2003 год Фаснахт был ассоциированным профессором на кафедре маркетинга в Университете Падерборна. До этого он работал на кафедре в качестве научного ассистента под руководством Кристиана Хомбурга. Во время работы под руководством Кристиана Хомбурга он провел месяц в качестве приглашенного профессора в бизнес-школе МакКомбса Техасского университета в Остине, Остин, США. Также он работал консультантом на внештатной основе в компании «Homburg & Partner», позже там же взял на себя ответственность за корпоративный консалтинг в области управленческого образования.

Фаснахт также является стратегическим консультантом для компаний, занимающихся производством потребительских товаров, торговлей и предоставлением услуг.

Высшая школа менеджмента им. Отто Байсхайма 
С 2003 года Фаснахт занимает должность заведующего кафедрой стратегического маркетинга в Высшей школе менеджмента им. Отто Байсхайма. Кроме того, в этом университете он является спикером в Группе маркетинга и продаж, научным директором Центра управления с ориентацией на рынок (market-oriented management system), председателем экспертного совета Центра потребительских товаров «Хенкель» (HCCG) и академическим директором программы МВА.

Основные направления научных исследований 
Основным направлением исследований Фаснахта и его команды является ценообразование, бренд-менеджмент, маркетинг в сфере торговли и Omnichannel Business.

Фаснахт является автором многочисленных публикаций в национальных и международных журналах и газетах, а именно «The Journal of Business Economics», «Schmalenbachs Journal of Business Economic Research», «Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung», «Journal of Marketing», «Journal of Service Research», «Journal of Business-to-Business Marketing» и «Journal of Business Research».

Награды 
Три года подряд Frankfurter Allgemeine Zeitung называет Мартина Фаснахата одним из самых влиятельных экономистов Германии. В рейтинге «Экономист 2017» он занял 56-е место, в рейтинге «Экономист 2018» — 64-е и в рейтинге «Экономист 2019» — 66-е.

Библиография 
 Fassnacht, M./Szajna, M. (2020): Plädoyer für das stationäre Geschäft, in: Lebensmittelzeitung, Ausgabe 4/2020, S. 42.
 Fassnacht, M./Mahadevan, J. (2019): Wachsende Handelsmacht, in: Lebensmittelzeitung, Ausgabe 20/2019, S. 28.
 Simon, H./Fassnacht, M. (2019): Price Management: Zarządzanie cenami [Polish Edition], Warsaw, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 Simon, H./Fassnacht, M. (2019): Price Management: Прайс-менеджмент — Стратегия, анализ, решение и реализация, [Russian Version], Moscow: Byblos Publishing.
 Fassnacht, M./Beatty, S/Szajna, M. (2019): Combating the negative effects of showrooming: Successful salesperson tactics for converting showroomers into buyers, in Journal of Business Research, Vol. 102, pp. 131—139.
 Simon, H./Fassnacht, M. (2019): Price Management: Strategy, Analysis, Decision, Implementation [English Version], 1st ed. 2019, Springer.
 Lechermeier, J./Fassnacht, M. (2018): How do performance feedback characteristics influence recipients’ reactions? A state-of-the-art review on feedback source, timing, and valence effects, in: Management Review Quarterly, No.1/2018, pp. 1-49.
 Bergers, D./Fassnacht, M. (2017): Debiasing Strategies in the Price Management Process, in: Marketing Review St. Gallen, No. 6/2017, pp. 50-58.
 Fassnacht, M./Schmitz, A.-K. (2017): Digitization and the Retail Landscape — 10 Theses, in: Marketing Review St. Gallen, No. 5/2017, pp. 10-17.
 Lechermeier, J. / Fassnacht, M. / Wagner, T. (2017): The effects of immediate customer feedback on frontline employees´ engagement and service performance, in: Proceedings of the 26th Annual Frontiers in Service Conference, June 22-25, 2017, New York, USA.
 Fassnacht, M. (2017): Die Innovationskraft des Marketings. in: Absatzwirtschaft, Sonderausgabe zur dmexco 2017, S. 58-59.
 Simon, C./ Brexendorf, T.O./ Fassnacht, M. (2016): The impact of external social and internal personal forces on consumers’ brand community engagement on Facebook, in: Journal of Product & Brand Management, Vol. 25 Iss 5 pp. 409—423.
 Simon, H./Fassnacht, M. (2016): Preismanagement: Strategie — Analyse — Entscheidung Umsetzung, 4. vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Wiesbaden: Springer Gabler.
 Scharwey, A. C./Fassnacht M. (2016): Luxury-Specific Dimensions of Customer-Salesperson Relationships, in: Thieme, W. M. (Hrsg.): Luxusmarkenmanagement: Grundlagen, Strategien und praktische Umsetzung, Wiesbaden: Springer, S. 421—436
 Fassnacht, M./Schmitz, A.-K. (2016): Leistungsbezogene Preisdifferenzierung bei Dienstleistungen, in: Corsten, H./Roth, S. (Hrsg.): Handbuch Dienstleistungsmanagement, München: Vahlen, S. 789—807.
 Fassnacht, M./Unterhuber, S. (2016): Consumer Response to Online/Offline Price Differentation, in: Journal of Retailing and Consumer Services. Vol. 28, pp.137-148.
 Goetz, D.M./Fassnacht, M. (2015): Brand Name Strategies for Successful Upward Extension, in: Marketing Review St. Gallen, Vol. 32, No. 5, pp. 26-35.
 Fassnacht, M./Königsfeld, J. A. (2015): Sales Promotion Management in Retailing: Tasks, Benchmarks, and Future Trends, in: Marketing Review St. Gallen, Vol. 32, No. 3, pp. 67-77.
 Fassnacht, M./Scharwey, A. (2015): Social Distance in Luxury Customer-Salesperson Relationships, in: Bartsch, S./Blümelhuber, C. (Hrsg.): Always Ahead im Marketing, Festschrift für Prof. Dr. Anton Meyer, Wiesbaden: Gabler, S. 433—448.
 Fassnacht, M./Schmidt, T./Pannek, J. (2015): Determinants of Choice Satisfaction in a High-Involvement Product Choice, in: Journal of Management and Marketing Research, Vol. 19, pp. 1-19.
 Fassnacht, M./ Unterhuber S. (2015): Cross-Channel Pricing: What We Know and What We Need to Know, in: International Journal of Business Research, Vol. 15, Nr. 2, pp. 39-60
 Kluge, P.N./Fassnacht, M. (2015): Selling Luxury Goods Online: Effects of Online Accessibility and Price Display, in: International Journal of Retail and Distribution Management, Vol. 43, No. 10/11, pp. 1065—1082
 Fassnacht, M./Szajna, M. (2014): Shoppen, ohne einzukaufen — Der Trend Showrooming im Einzelhandel, in: Gössinger, R./Zäpfel, G. (Hrsg.): Management integrativer Leistungserstellung, Festschrift für Hans Corsten, Betriebswirtschaftliche Schriften Band 168, Berlin: Duncker & Humblot, S. 287—304.
 Goetz, D. M./Fassnacht, M./Rumpf, K. (2014): Extending Downward is Not Always Bad: Parent Brand Evaluations After Brand Extension to Higher and Lower Price and Quality Levels, in: Journal of Brand Management, Vol. 21, No. 4, pp. 303—324.
 Simon, C./Brexendorf, T. O./Fassnacht, M. (2013): Creating Online Brand Experience on Facebook, in: Marketing Review St. Gallen, Vol. 30, No. 6, pp. 50-59.
 Möller, S./Ciuchita,R./Mahr, D./Oderkerken-Schröder, G./Fassnacht, M. (2013): Uncovering Collaborative Value Creation Patterns and Establishing Corresponding Customer Roles, in: Journal of Service Research, Vol. 16, No. 4, pp. 471—487.
 Fassnacht, M./El Husseini, S. (2013): EDLP vs. Hi-Lo Pricing Strategies in Retailing — A State of the Art Article, in: Journal of Business Economics (früher: Zeitschrift für Betriebswirtschaft), Vol. 83, No. 3, S. 259—289.
 Fassnacht, M./Kluge, P.N./Mohr, H. (2013): Pricing Luxury Brands: Specificities, Conceptualization, and Performance Impact, in: Marketing ZFP — Journal of Research and Management, Vol. 35, No. 2, pp. 104—117.
 Kluge, P.N./Königsfeld, J.A./Fassnacht, M./Mitschke, F. (2013): Luxury Web Atmospherics: An Examination of Homepage Design, in: International Journal of Retailing & Distribution Management, Vol. 21, No. 11/12, pp. 901—916.
 Simon, H./Zatta, D./Fassnacht, M. (2013): Price Management, II. Strumenti operative e applicazioni settoriali [Italian Version], Milano: FrancoAngeli.
 Simon, H./Zatta, D./Fassnacht, M. (2013): Price Management. I. Strategia, analisi e determinazione del prezzo [Italian Version], Milano: FrancoAngeli.
 Fassnacht, M./Mahadevan, J. (2012): Differential Pricing Between New Customers and Loyal Customers: The Impact of Favoring New Customers Over Loyal Customers on the Perceived Price Fairness of Loyal Customers, in: Die Betriebswirtschaft (DBW), Heft 2/2012, 72. Jg., S. 179—194.
 Yoo, P.H./Simon, H./Fassnacht, M. (2012): Price Management [Korean Version], Seoul: Parkyoung Publishing Company. [유필화/ 헤르만 지몬/ 마틴 파스나하트 [2012]; 가격관리론, 박영사 ; 서울]

Примечания 

Экономисты Германии